Szabó Samu (1813–1890) kúriai bíró, országgyűlési képviselő
 Szabó Samu (1859–1945) tanár, a fiumei tengerészeti akadémia utolsó igazgatója
 Szabó Samu (1870–1946) színművész
 Szabó Samu (1903–1966) színművész

Jegyzetek